Rechtsstaatsdialog steht für
 Deutsch-Chinesischer Rechtsstaatsdialog (2000)
 Deutsch-Vietnamesischer Rechtsstaatsdialog (2008)